Смоли — збірна назва аморфних речовин твердих при нормальних умовах, які при розм'якшенні або нагріванні втрачають форму

Топонім

Смоли — село в гміні Закрочим Новодворського повіту Мазовецького воєводства

Смоли — село в Монастирщинському районі Смоленської області